Фудбалски клуб Дукађини (), познат као Дукађини, професионални је фудбалски клуб из Клине. Игра у Суперлиги Републике Косово.

Играчи

Тренутни тим

Остали играчи под уговором

На позајмици

Референце 

Д
Д
Општина Клина